Klasa okręgowa (grupa sieradzka) – jedna z czterech na terenie województwa łódzkiego klas okręgowych, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. Stanowi tzw. VI ligę w rozgrywkach krajowych.

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy łódzka, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego oraz zduńskowolskiego.

Ostatni zwycięzcy 
Zwycięzcy tej ligi w ostatnich latach (awans do IV ligi):
 2022 - WKS Wieluń 
 2021 - Prosna Wieruszów
 2020 - Czarni Rząśnia
 2019 - Jutrzenka Warta
 2018 - Pogoń Zduńska Wola
 2017 - Orkan Buczek
 2016 - LKS Kwiatkowice
 2015 - Jutrzenka Warta
 2014 - Gal Gaz Galewice (zrezygnował z awansu, jego miejsce zajął Piast Błaszki)
 2013 - Czarni Rząśnia
 2012 - Jutrzenka Warta
 2011 - LKS Kwiatkowice
 2010 - Warta Działoszyn 
 2009 - WKS Wieluń
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.
 2008 - Gal Gaz Galewice (awans do IV ligi, grupy łódzkiej uzyskał również wicemistrz Zawisza Pajęczno i po barażach uzupełniających Czarni Rząśnia)
 2007 - Pogoń Łask Kolumna
 2006 - Gal Gaz Galewice
 2005 - LKS Bałucz
 2004 - Warta Sieradz
 2003 - Victoria Szadek
 2002 - Ekolog Wojsławice
 2001 - Victoria Szadek
 2000 - Jutrzenka Warta
 1999 - Warta Działoszyn

Sezon 2022/2023 

 
|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2021/2022 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2020/2021 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2019/2020 

|rowspan=5 style="background-color:white;"|

|rowspan=7 style="background-color:white;"|

Sezon 2018/2019 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2017/2018 

|rowspan=4 style="background-color:white;"|

|rowspan=8 style="background-color:white;"|

Sezon 2016/2017 

|rowspan=8 style="background-color:white;"|

|rowspan=3 style="background-color:white;"|

Sezon 2015/2016 

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2011/2012 

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2010/2011 

|rowspan=7 style="background-color:white;"|

|rowspan=5 style="background-color:white;"|

Sezon 2009/2010 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2008/2009 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2007/2008 

|rowspan=5 style="background-color:white;"|

|rowspan=5 style="background-color:white;"|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

Sezon 2006/2007 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2005/2006 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2004/2005 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2003/2004 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2002/2003 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Przypisy 

Sport w województwie łódzkim
Sieradz